Vessige kan syfta på:
Vessige socken – socken i Halland
Vessige landskommun – en tidigare kommun i Hallands län
Vessige  församling – en församling i Göteborgs stift
 Vessige distrikt – ett distrikt i Falkenbergs kommun och Hallands län
 Vessigebro – kyrkby i Vessige socken